Ken Scott peut désigner :
 Ken Scott, un scénariste et réalisateur québécois ;
 Ken Scott, un producteur de disque, il a notamment produit David Bowie et Supertramp.